El término Higinio puede referirse a:

 Higinio (nombre).
 Higino Gromático, escritor romano.
 Higinio Aguilar, militar mexicano.
 Cachilo (poeta), poeta argentino conocido como Cachilo.
 Higinio Anglés, musicólogo español.